Стромынка — многозначный термин.

 Стромынка — улица на северо-востоке Москвы от Сокольнической площади до Русаковской набережной, расположена в районе Сокольники.
 Стромынка — название строящейся станции «Сокольники» Третьего пересадочного контура Московского метрополитена с 29 июля 2015 года по 5 ноября 2019 года.

См. также 
 Стромынская дорога